Braunsdorf ist der Name folgender Orte

in Deutschland:
 Braunsdorf (Auma-Weidatal), Ortsteil der Stadt Auma-Weidatal im Landkreis Greiz in Thüringen
 Braunsdorf (Braunsbedra), Ortsteil der Gemeinde Braunsbedra im Saalekreis in Sachsen-Anhalt
 Braunsdorf (Lutherstadt Wittenberg), Ortsteil der Lutherstadt Wittenberg in Sachsen-Anhalt
 Braunsdorf (Niederwiesa), Ortsteil der Gemeinde Niederwiesa im Landkreis Mittelsachsen in Sachsen
 Braunsdorf (Saalfeld), Ortsteil der Stadt Saalfeld/Saale im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt in Thüringen
 Braunsdorf (Spreenhagen), Ortsteil der Gemeinde Spreenhagen im Landkreis Oder-Spree in Brandenburg
 Braunsdorf (Wilsdruff), Ortsteil der Stadt Wilsdruff im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge in Sachsen

in Österreich:
 Braunsdorf (Gemeinde Sitzendorf), Katastralgemeinde der Marktgemeinde Sitzendorf an der Schmida, Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich
 Braunsdorf (Herrschaft), Grundherrschaft im Erzherzogtum Österreich unter der Enns

in Polen:
 Bronowice (Trzebiel) (ehemals Braunsdorf im Landkreis Rothenburg, Provinz Schlesien), Ortsteil in der Woiwodschaft Lebus
 Błotnia (ehemals Braunsdorf im Landkreis Danzig, Danzig-Westpreußen), Ortsteil in der Woiwodschaft Pommern

in Tschechien:
 Braunsdorf, deutscher Name des Dorfes Brumovice im Okres Ostrava-město in der Mähren-Schlesischen Region

Braunsdorf ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Braunsdorf (1808–1886), erster sächsischer Bergjurist und Bergamtsdirektor
 Dennis Braunsdorf (* 1988), deutsch-niederländischer Komponist
 Friedrich Braunsdorf (1852–1933), Berliner Kommunalpolitiker
 Karl Julius Braunsdorf (1807–1883), deutscher Maschinenkonstrukteur

Siehe auch:
 Bräunsdorf